Agestratos () ist der Name von:

 Agestratos (Mythologie), trojanischer Kämpfer der griechischen Mythologie
 Agestratos (Priester), eponymer Priester in Rhodos
 Agestratos (Koroplast), Koroplast in Myrina